Egypten blev en republik i 1953 efter at det egyptiske monarki blev fjernet af et militærkup året før. 

Egyptens præsidenter har været:

Lister over præsidenter
 
præsidenter